Calais est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Henriette Calais (1863-1951), peintre, dessinatrice et sculptrice belge.

Toponyme 

 Calais, ville de France, dans le département du Pas-de-Calais ;
 Calais, ville des États-Unis, comté de Washington dans le Maine ;
 Calais, ville des États-Unis, comté de Washington dans le Vermont.

Saints chrétiens 
 Calais († vers 545), ou Karilef ou Karilefus ou Carilefus dit « l'Auvergnat », moine de l'abbaye Saint-Mesmin de Micy près d'Orléans, fondateur et premier abbé d'Anisole dans le Maine, éponyme de la ville de Saint-Calais, dans la Sarthe ; fêté le .
 Calais (), un des noms populaires de Calétric, évêque de Chartres ;

Autres 
 Calais, un navire de guerre.
 Marion Calais, journaliste française.
 Dans la mythologie grecque, Calaïs est le fils de Borée.

Références